Kaplan è un cognome di origine tedesca, perlopiù ebraico. Può riferirsi a:

Geografia 
 Kaplan – città della Parrocchia di Vermilion, Louisiana, Stati Uniti d'America
 Monte Kaplan – montagna dell'Antartide

Persone 
 Andreas Kaplan (1977) – accademico tedesco
 Anita Kaplan (1973) – ex cestista statunitense
 Artie Kaplan (1945) – musicista e cantautore statunitense
 Aryeh Kaplan (1934-1983) – teologo e rabbino statunitense
 Avi Kaplan (1989) – cantante statunitense
 Burak Kaplan (1990) – calciatore turco
 Dena Kaplan (1989) – attrice, ballerina, modella e dj sudafricana naturalizzata australiana
 Fanja Kaplan (1890-1918) – rivoluzionaria e attivista russa
 Ferhat Kaplan (1989) – calciatore turco
 Gabe Kaplan (1945) – comico, attore, giocatore di poker e commentatore di poker statunitense
 Hamit Kaplan (1934-1976) – lottatore turco
 Helmut Friedrich Kaplan (1951) – filosofo austriaco
 Jeffrey Kaplan (1972) – autore di videogiochi statunitense
 Jonathan Kaplan (1966) – arbitro internazionale di rugby a 15 sudafricano
 Jonathan Kaplan (1947) – regista statunitense, figlio di Sol
 Kid Kaplan (1901-1970) – pugile statunitense
 Kyle Kaplan (1990) – attore statunitense
 Larry Kaplan (1949) – informatico statunitense
 Louise J. Kaplan (1929-2012) – psicoanalista e scrittrice statunitense
 Michael Kaplan (...) – costumista statunitense
 Michel Kaplan (1946) – storico francese
 Mordecai Kaplan (1881-1983) – rabbino e filosofo statunitense di origine lituana
 Nelly Kaplan (1936-2020) – regista e scrittrice argentina naturalizzata francese
 Robert Kaplan (1940) – accademico statunitense
 Sancak Kaplan (1982) – calciatore turco
 Sol Kaplan (1919-1990) – compositore statunitense
 Stephen Kaplan (1949) – ex schermidore statunitense
 Stephen Kaplan (1940-1995) – scrittore e conduttore radiofonico statunitense
 Steve Kaplan (1950) – ex cestista statunitense naturalizzato israeliano
 Viktor Kaplan (1876-1934) – ingegnere austriaco
 Kyle Kaplan (1990) – attore statunitense

Altro 
 1987 Kaplan – asteroide della fascia principale
 Billy Kaplan, noto anche come Wiccan – personaggio dei fumetti
 Turbina Kaplan – turbina idraulica progettata da Viktor Kaplan